Ернст Леонард Ліндельоф (; *7 березня 1870— †4 червня 1946) — фінський математик працювавший переважно у розділі топології, математичного аналізу та диференціальних рівнянь. Відомий через Ліндельофів простір.

Деякі праці 
 Lindelöf, Ernst Leonard. Le calcul des résidus et ses applications à la théorie des fonctions. Vol. 8. Gauthier-Villars, 1905. 
 Lindelöf, Ernst Leonard. Mémoire sur la théorie des fonctions entières de genre fini. Vol. 31. No. 1. Société de littérature finnoise, 1903. 
 Lindelöf, Ernst Leonard. Sur un principe général de l'analyse et ses applications à la théorie ed la représentation conforme. La Société de littérature finnoise, 1915. 
 Lindelöf, Ernst Leonard, Ernst Eduard Kummer. Sur l'intégration de l'équation différentielle de Kummer. Vol. 11. Societatis litterariae fennica, 1893.

Посилання 

Фінські математики
Почесні доктори Університету Осло